Spojení písmen O a D může mít různé významy:

OD 
Osvobozené divadlo
anglická zkratka ordonance datum – základní výšková rovina
česká zkratka pro obchodní dům
státní poznávací značka libanonských letadel
zkratka pro odbor dopravy
 Organizační rozvoj – anglická zkratka

od 
česká předložka (obvykle označující směr ven, pryč, případně dolní časové omezení)

Související články 
Odd – více různých významů (rozcestník)